Niemcy:
 Winkelhaid – dzielnica Windsbachu
 Winkelhaid – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga
 Winkelhaid – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga